Con il nome di Santa Ciriaca sono venerate:

Santa Ciriaca (I secolo), martire con santa Potina e sorelle al tempo di Nerone (20 marzo)
Santa Ciriaca di Nicomedia (†307), vergine e martire con altre compagne, (19 maggio)
Santa Ciriaca di Roma, vedova e martire, compagna di san Lorenzo (21 agosto)
Santa Ciriaca di Pianella, vergine e martire, ricordata a Pianella l'ultimo venerdì di luglio.

Riferimenti 
Mario Sgarbossa, I santi e i beati, Figlie di San Paolo, Milano 1998, ISBN 88-315-1585-3
http://www.santiebeati.it/